

Anno 
 331 o 331 a.C.

Matematica 
 331 (numero)